Газифікація - багатозначний термін.
 Газифікація - перетворення органічної частини твердого або рідкого палива в горючі гази при високотемпературному (1000-2000 ° C) нагріві з окиснювачем.
 Газифікація вугілля

 Під газифікацією розуміють також створення розгалужений системи газопроводів для постачання кінцевих споживачів газоподібним паливом (природним газом) - по аналогії з електрифікацією.
Газифікація населених пунктів
Газифікація населених пунктів України

Див. також
 підземна газифікація корисних копалин